Лангендорф (нем. Langendorf) — топоним.

 Лангендорф (Вайсенфельс) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Лангендорф (Золотурн) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Золотурн. 
 Лангендорф (Эльба) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.

См. также